Villa Bon Abri (Cabourg), bekend als museum Villa du Temps retrouvé
 Villa Bon Abri (Maastricht)